Svärdsö kan syfta på:

Finland
Svärdsö, Björneborg, öar i Björneborg,  (36 ha)

Sverige
Svärdsö, 
Oxnö och Svärdsö,

Se även
Svärdsön,